

Geografia
Cerrito – comune del Brasile nello stato del Rio Grande do Sul
Cerrito – comune della Colombia nel dipartimento di Santander
Cerrito – distretto del Paraguay nel dipartimento di Ñeembucú
Isla del Cerrito – comune dell'Argentina nella provincia del Chaco

Persone
Fanny Cerrito (1817-1909) – danzatrice italiana
Joseph Cerrito (1911-1978) – mafioso italiano

Altro
Club Sportivo Cerrito, noto semplicemente come Cerrito – società calcistica del Cerrito de la Victoria, quartiere di Montevideo, Uruguay

Pagine correlate 
 El Cerrito